Der Name Adrian wurde bisher sechs Mal für tropische Wirbelstürme im östlichen Pazifischen Ozean verwendet:

 Tropischer Sturm Adrian (1981), der weit vor der Küste Mexikos blieb
 Tropischer Sturm Adrian (1987), der die Küste Mexikos entlangwanderte
 Hurrikan Adrian (1993), ein Hurrikan der Kategorie 1 weit auf See
 Hurrikan Adrian (1999), ein Hurrikan der Kategorie 2 vor der Küste Mexikos
 Hurrikan Adrian (2005), ein Hurrikan der Kategorie 1 mit einem seltenen nordöstlichen Kurs auf Mittelamerika
 Hurrikan Adrian (2011), ein Hurrikan der Kategorie 4 vor der Küste Mexikos
 Hurrikan Adrian (2017), bis 2020 frühester benamter tropischer Wirbelsturm einer pazifischen Hurrikansaison